Ahuacatlán ist der Name folgender Orte in Mexiko:

 Ahuacatlán (Chiapas)
 Ahuacatlán (Guerrero)
 Ahuacatlán (Hidalgo)
 Ahuacatlán (Nayarit)
 Ahuacatlán (Ahuacatlán) im Bundesstaat Puebla
 Ahuacatlán (Huauchinango) im Bundesstaat Puebla
 Ahuacatlán (Zacapoaxtla) im Bundesstaat Puebla
 Ahuacatlán de Guadalupe im Bundesstaat Querétaro
 Ahuacatlán de Jesús im Bundesstaat San Luis Potosí

Siehe auch:
 Municipio Ahuacatlán